Clit se poate referi la:
Localități din România:
Clit, Arad			
Clit, Suceava